Lancia Thema steht für:

* Lancia Thema (Y9), produziert von 1984 bis 1994
 Lancia Thema (2011), produziert von 2011 bis 2014